Крутенькое — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутенькое — село в Ковылкинском районе Мордовии.

Украина 
 Крутенькое — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Крутенькое — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Крутенькое — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Крутенькое — село в Кременском районе Луганской области.